In finale Vitalija D'jačenko ha sconfitto Zhang Shuai con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 

  Anhelina Kalinina (ritirata)
  Zhang Shuai (finale)
  Greet Minnen (secondo turno)
  Clara Burel (quarti di finale, ritirata)
  Varvara Gračëva (primo turno)

 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Océane Dodin (primo turno)
 Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Dajana Jastrems'ka (ritirata)

Qualificate 

  Isabella Šinikova (secondo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (semifinale)

 Daniela Vismane (secondo turno)
 Yuan Yue (semifinale)

Lucky loser 

  Martina Di Giuseppe (primo turno)

 Vitalija D'jačenko (Campionessa)

Wild card 

  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Victoria Jiménez Kasintseva (primo turno)

 Mallaurie Noël (quarti di finale)
 Jessika Ponchet (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Angers Arena Loire 2021